Четвертый сезон Хоккейной Лиги чемпионов проходил с 24 августа 2017 г. по 6 февраля 2018 года. Количество команд было сокращено до 32. Шесть лиг-учредителей представили по 3-5 клубов (по рейтингу последних 3-х лет), а 7 «спорных лиг» представили по одной команде каждая. Одно место было зарезервировано за чемпионом Лиги — клубом «Фрелунда» (Гётеборг). В отличие от трех предыдущих розыгрышей, команды-учредители автоматически не квалифицировались. Все клубы были разбиты на 8 подгрупп по 4 команды в каждой. В 1/6 плей-офф вышли по два победителя в своих группах. Wildcards были присуждены тем же лигам, что и в предыдущем сезоне. Турнир завершился финалом 6 февраля 2018 года на «Вида Арене», где финский «Йювяскюля»  обыграл        «Векшё Лейкерс» (Швеция) 2:0, став первой нешведской командой, выигравшей титул. Средняя посещаемость матчей Лиги чемпионов 2017/18 составила 3,369 за игру.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Бомбардиры

Most Valuable Player 
 Шимон Грубец (Оцеларжи Тршинец)

Мнение Президента ИИХФ 
«На данный момент Лига чемпионов нуждается в сокращении – там слишком много клубов...Пускай в ней играют чемпионы, а не занявшие второе и третье места... Нужно, чтобы в ней выступали от стран победители регулярного сезона и плей-офф – тогда это была бы реальная Лига чемпионов. Мы стартовали с более чем 40 командами, что на пользу не пошло». (Рене Фазель, 1 апреля 2018 года, ТАСС, https://tass.ru/sport/5085440).

Ссылки 
Официальный сайт

Хоккейная Лига чемпионов
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее